Non Stop Dubbing, es una empresa argentina de doblaje al español. Sus estudios fueron fundados a inicios de la década del 2000

Historia 
La empresa fue concebida originalmente bajo el nombre Media Pro Com, fundado por el grupo Non Stop Digital, la cual se especializa en contenido audiovisual y es la compañía cofundadora de Disney Channel Latinoamérica. La empresa además se encarga de realizar el control de calidad de todas las producciones de Disney dobladas en el resto de Latinoamérica. En el 2018, por motivos estratégicos, Media Pro Com unificó su marca con Non Stop, pasando a llamarse Non Stop Dubbing.

Non Stop Digital también posee las empresas de doblaje Acrisound México en México (actualmente cerrada) y TV Group Digital en Brasil, con sedes en Sao Paulo y Río de Janeiro. En España tienen un estudio llamado TV Group Digital Iberia, la cual ofrece otro tipo de servicios audiovisuales. En el 2020 la empresa abrió un nuevo estudio de doblaje en la Ciudad de México llamado Digital TV Group.

Producciones latinoamericas de Disney 
Series 
O11CE (2017-2019)
 Bia (2019-2021)
 Tierra incógnita (En desarrollo y se va estrena en 2022)

Trabajos de Doblaje

Disney 
 Austin & Ally(personajes principales y voces adicionales)
 ¡Qué Talento!
 PrankStars (algunas voces)
 Jessie (personajes principales y voces adicionales)
 Programa de Talentos (personajes principales y voces adicionales)
 Pecezuelos 
 Up (diálogos de Charles Muntz]
 Cars 2 (algunos personajes principales y voces adicionales)
 Johnny y las hadas (Diálogos de Johnny)
 Atrapado en los Suburbios
 Brujillizas
 Brujillizas 2
 Cars (versión en Argentina)
 Chicken Little (versión en Argentina)
 Dave el Bárbaro 
 High School Musical
 High School Musical 2
 High School Musical 3 (personajes principales y voces adicionales)
 Jump In!
 Los héroes de la ciudad (Temporada 2 y 3)
 Los Increíbles (versión en Argentina)
 Lucha Ciega
 Nada por aquí
 Phil del Futuro
 Pixelada Perfecta
 Ratatouille (versión en Argentina)
 Bolt: Un Perro Fuera de Serie (Diálogos de las Palomas de Nueva York)
 Playhouse Disney: Juguemos a cuidar el planeta
 Gravity Falls
 Radio Rebel
 Liv and Maddie

Jetix/Disney XD 
 Pickle and Peanut
 Power Rangers: Dino Thunder
 Power Rangers: S.P.D. 
 Power Rangers: Mystic Force
 Power Rangers: Operation Overdrive
 Power Rangers: R.P.M
 Pucca
 Sonic X (temporada 3 - Saga de los Metarex)
 Super Escuadrón Ciber Monos Hiperfuerza ¡Ya! (temporadas 3 y 4)
 Los misterios del oráculo
 Power Rangers: Jungle Fury
 Club Caza Monstruos
 Liga de los Súper Malvados
 Como Hermanos
 Crash & Bernstein
 Ultimate Spider-Man
 Los Vengadores Unidos
 Hulk y los Agentes de S.M.A.S.H. 
 Bajoterra
 Galaxia Wander
 Mega Med
 Star vs. las Fuerzas del Mal

Buena Vista International 
 Almas Perdidas (Ghost Whisperer - Temporadas 1 y 2)
 Betty, mi fea bella (Ugly Betty)
 El Viaje de Chihiro (versión argentina)
 Ponyo y el secreto de la sirenita
 Pokémon: Jirachi el Creador de los deseos 
 Pokémon: Destino Deoxys
 Once Upon a Time

Otros 
 Bo en acción
 Olivia
 Los Wiggles
 Alexander Senki

Enlaces externos 
 Sitio Oficial
 Doblajistaslatinos.com: Perfil de Media Pro Com en Wayback Machine

Estudios de doblaje de Argentina
Estudios de doblaje